Niveau (aus französisch , „Grundwaage, Wasserwaage“; verwandt mit lateinisch , „kleine Waage“, und nivellieren) bedeutet:

 eine Fläche konstanter Höhe, d. h. eine waagerechte Ebene
 unter Berücksichtigung der Erdkrümmung eine Niveaufläche, wie ihn ein ungestörter Wasserspiegel darstellt
 mathematisch eine Punktmenge gleicher Höhe, die Niveaumenge
 in der Statistik eine Eigenschaft eines Tests, siehe Statistischer Test#Interpretation eines statistischen Tests

Niveau im übertragenen Sinn bedeutet:

 Rangordnung, Qualität oder Wichtigkeit eines Ereignisses (z. B. hohes Niveau einer Diskussion)
 allgemeiner eine Skalenstufe für die Bedeutung eines Themas
 technische Bezeichnung für eine genaue Libelle (Messtechnik) (Wasserwaage), dem traditionellen Messgerät für genaue Höhenmessungen (Nivellement)

Siehe auch:
 absolute oder relative Meereshöhe, auf Landkarten die Höhenlinien
 im Bauwesen: Niveauübergang, Niveaufreiheit
 Das Niveau, eine Berliner Comedy-Folk-Band aus der Mittelalterszene

 Nivelliergerät
 Nivellierung